Vert (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Vert (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Vert (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Vert (typ rampy)
 Vert – dyscyplina BMX